Declaração de Caracas pode se referir a: 
 Declaração de Caracas (1990) – documento sobre a reforma da assistência em saúde mental nas Américas
 Declaração de Caracas (1994) – documento conjunto do presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e do presidente da República da Venezuela, Rafael Caldera
 Declaração de Caracas (2005) – documento final da I Reunião de Ministros da Energia da Comunidade do Sul-americano de Nações

Desambiguação